Община Добой-Исток (, ) — боснийская община, расположенная в северной части Федерации Боснии и Герцеговины. Административным центром является город Клокотница. Образована после заключения Дейтонских соглашений.

Население 
По оценке на 2009 год, в общине Добой-Исток проживал 10221 человек в пяти населённых пунктах: Велика-Бриесница, Клокотница, Лукавица-Риека, Мала-Бриесница, Станич-Риека. По оценке на 2005 год всё население состояло исключительно из этнических боснийцев.

Ссылки 
 Saopćenje Federalnog saveza za statistiku 9. septembar 2009. godine

Общины Федерации Боснии и Герцеговины